Парк Мира:
 Парк Мира — парк в Вологде
 Парк Мира — парк в Кременчуге
 Парк Мира — парк в Лейпциге
 Парк Мира Хуанеса — парк в Медельине (Колумбия)
 Парк Мира — парк в Нагасаки
 Парк Мира — парк под Ржевом
 Парк Мира — парк в Симферополе
 Национальный Парк Мира Галлиполийского полуострова в Турции
 Мемориальный парк мира в Хиросиме
 Парк Мира — парк в Ярославле

См. также 
 Площадь Мира
 Проспект Мира
 Улица Мира